Чорнова — річка в Івано-Франківській області (Україна), ліва притока Лемиця
 Чорнова — село, Смоленський район, Алтайський край, Росія